Super liga Srbije 2021/2022 (znana jako Linglong Tire SuperLiga ze względów sponsorskich) była 16. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Serbii. 
Brało w niej udział 16 drużyn, które w okresie od 16 lipca 2021 do 22 maja 2022 rozegrały w dwóch rundach 37 kolejek meczów. 
Sezon zakończyły baraże o miejsce w przyszłym sezonie w SuperLiga. 
Crvena zvezda zdobyła piąty tytuł z rzędu, a 8. w swojej historii.

Drużyny

Faza zasadnicza

Tabela

Wyniki

Faza finałowa

Baraż o Super liga Srbije 
Radnički 1923 wygrał 3-2 dwumecz z  
trzecią drużyną Prva liga 
o miejsce w  Super liga Srbije na sezon 2022/2023.

Novi Pazar wygrał dzięki bramkom na wyjeździe dwumecz z  
czwartą drużyną Prva liga 
o miejsce w  Super liga Srbije na sezon 2022/2023.

Źródło:

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 Super liga Srbije 2021/2022 - rsssf
 Super liga Srbije 2021/2022 - kicker.de

Linki zewnętrzne 
 Strona domowa Słoweńskiego Związku Piłki Nożnej 
 Strona domowa SuperLiga 
 Strona domowa PrvaLiga 

2021 w piłce nożnej
2022 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Serbii
2021 w Serbii
2022 w Serbii